Landkreis Zittau ist der Name folgender ehemaliger Verwaltungseinheiten in Sachsen:

 Amtshauptmannschaft Zittau (1874–1952), ab 1939 Landkreis Zittau
 Kreis Zittau (1952–1994), ab 1990 Landkreis Zittau

Siehe auch:

 Landkreis Löbau-Zittau (1994–2008)